Palais de la Nation peut désigner :
 Palais de la Nation, siège du Parlement fédéral belge à Bruxelles ;
 Palais de la Nation, siège de la présidence de la République démocratique du Congo à Kinshasa ;
 Palais des Tuileries à Paris, renommé Palais national sous la Révolution et le Consulat.